Горне Загорани (словац. Horné Zahorany, угор. Tóthegymeg) — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край, Словаччина. 
 Долне Загорани — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край, Словаччина.